Н’Голо́ Канте́ (; ) — французский футболист, опорный полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Франции.

Клубная карьера 
Канте начинал карьеру в академии «Сюрена». В 2010 году он переехал в «Булонь». Его дебют за первую команду состоялся 18 мая 2012 года в матче против «Монако» (1:2). В сезоне 2012/13 Канте стал основным игроком «Булони», выступавшем в Лиге 3.

В июне 2013 года Канте подписал трёхлетний контракт с клубом Лиги 2 «Каном». В первом же сезоне Н’Голо сыграл в 38 матчах чемпионата, забил два мяча и помог команде выйти в Лигу 1. 9 августа 2014 года, в первом матче сезона против «Эвиана» (3:0), Канте дебютировал в Лиге 1 и забил первый мяч в этом турнире. В октябре 2014 года он продлил контракт с «Каном» до 2018 года. Игра Канте в сезоне 2014/15 стала откровением, а бывший футболист Франк Сильвестр призвал вызвать его в сборную Франции и назвал его футболистом, который станет лучше Клода Макелеле. По итогам сезона Н’Голо стал одним из лучших футболистов из пяти главных европейских чемпионатов по успешным отборам: в среднем 5,3 отбора за матч.

3 августа 2015 года Канте перешёл в английский клуб «Лестер Сити» за 8 миллионов евро и подписал контракт до 2019 года. 7 ноября он забил первый мяч в английской Премьер-лиге в ворота «Уотфорда» (2:1). В мае 2016 года «Лестер» сенсационно стал чемпионом Англии, а Канте наравне с Джейми Варди, Каспером Шмейхелем и Риядом Махрезом являлся безоговорочным лидером команды и одним из наиболее важных её игроков (по итогам сезона француз признан игроком года в команде по версии игроков команды).

16 июля 2016 года перешёл в «Челси» за 32 миллиона фунтов. Контракт подписан сроком на 5 лет. После подписания контракта игрок сказал: «Очень рад стать игроком одного из лучших европейских клубов, моя мечта сбылась. Возможность поработать с Антонио Конте и одними из лучших футболистов в мире была слишком хорошей, чтобы отказаться от неё». В первом же сезоне в составе лондонской команды Канте во второй раз подряд выиграл чемпионат, и был признан лучшим игроком чемпионата по версии футболистов и спортивных журналистов. Следующий сезон сложился для «Челси» менее удачно, тем не менее, по его итогам Канте был признан лучшим игроком команды.

Карьера в сборной 
После хороших выступлений за «Лестер» главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал Канте на товарищеские игры против сборных Нидерландов и России. 25 марта 2016 года дебютировал за сборную Франции против сборной Нидерландов, заменив Лассана Диарра на 46-й минуте матча. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу сборной Франции. 29 марта 2016 года, в день своего 25-летия, вышел в стартовом составе в товарищеском матче со сборной России и забил свой первый гол за сборную.

В составе сборной Канте отправился на домашний для французов Евро-2016, где выходил на поле в шести из восьми матчей чемпионата и по итогам турнира вместе с командой завоевал серебряные медали. В 2018 году в составе сборной поехал на мировое первенство в Россию, где стал чемпионом.

Статистика

Клубная статистика

Статистика в сборной

Матчи и голы за сборную 

Итого: 34 матча / 1 гол; 26 победы, 6 ничьих, 2 поражения.

Достижения

Командные 
«Лестер Сити»
 Чемпион Англии: 2015/16

«Челси»
 Чемпион Англии: 2016/17
 Обладатель Кубка Англии: 2017/18
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2018/19
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2021

Сборная Франции
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2016
 Чемпион мира: 2018

Личные 
 Игрок сезона английской Премьер-лиги: 2016/17
 Игрок года в Англии по версии футболистов ПФА: 2016/17
 Член «команды года» по версии ПФА (2): 2015/16, 2016/17
 Игрок года в Англии по версии журналистов: 2016/17
 Игрок года по версии футболистов «Челси»: 2018
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM (2): 2015/16, 2016/17
 Лучший французский игрок сезона 2016/17, выступающий за пределами Франции
 Футболист года во Франции: 2017
 Входит в символическую сборную ФИФА: 2018
 Лучший игрок финала Лиги чемпионов УЕФА: 2021
 Лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Государственные награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Булонь»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Челси»